Øen ist der Familienname folgender Personen:

 Anfin Øen (1868–1928), norwegischer Politiker
 Bjarne Øen  (1898–1994), norwegischer Generalleutnant der Luftstreitkräfte
 Finn Øen (1902–1979), norwegischer Politiker
 Morten Øen (* 1969), norwegischer Schriftsteller
 Olaf Øen (1925–2009), norwegischer Politiker